Александра Дмитриевна Кутинова (в девичестве — Кранных, род. 7 апреля 1985 года) — российская гандболистка, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Карьера 
Уроженка Ижевска, где и начала спортивную карьеру. В 2007 году перешла в звенигородскую «Звезду». Привлекалась в сборную России, в составе которой выступала на позиции правой крайней и стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Мастер спорта России международного класса.

Выйдя замуж, завершила спортивную карьеру. Живёт в Москве.

Окончила Ижевский государственный университет (факультет физической культуры и спорта)

Ссылки 
 А .Д. Кутинова

Гандболистки России
Игроки ГК «Звезда»
Игроки женской сборной России по гандболу